André Latarjet (1877-1947), anatomiste français et ses deux enfants :
 Raymond Latarjet (1911-1998), biologiste et radiobiologiste français ;
 Michel Latarjet (1913-1999), chirurgien français, auteur notamment de  ou technique de la butée coracoïdienne ;

 Bernard Latarjet (1941- ), administrateur culturel français.

Autres usages 
 Musée Testut-Latarjet, d'histoire de la médecine à Lyon.

Notes et références